The Pearl (boek), een boek van John Steinbeck
The Pearl (1947) (La perla), een film uit 1947
The Pearl (2001), een film uit 2001
The Pearl (Qatar), een groep kunstmatige eilanden in Qatar